Le nom Turmoil - du mot anglais turmoil signifiant désordre - peut faire référence à :

 , un jeu vidéo édité par Bug-Byte et sorti en 1984;
 , un personnage de fiction ;
 Turmoil, un personnage de fiction dans SWAT Kats: The Radical Squadron ;
 Team in Turmoil, le second épisode de la minisérie ESPN The Bronx Is Burning ;
 The , un jeu vidéo de Finnish Dodekaedron Software et ses suites ;
 , l'affrontement dans la région de Lhassa du Tibet et diverses mutineries à la suite de l'insurrection de Wuchang en 1911 ;
 Turmoil, une chanson du musicien américain Skrillex sortie sur MySpace en 2010 ;
Turmoil, un jeu vidéo édité par Playdigious et sorti en 2016.

Source de la traduction

Voir aussi 

Homonymie